Rio Casies – fiume italiano dell'Alto Adige
 Valle di Casies – comune italiano della provincia di Bolzano.